Con el nombre de  Yaganes, Yagán o Yagan, puede referirse a:
  
 Yaganes, un área marina protegida ubicada en el sur de la Argentina;
 Yaganes, una etnia que habitó en la parte austral del archipiélago de Tierra del Fuego;
 Yagán, el idioma que hablaba dicha etnia; 
 Yagán, una raza de perros que convivía con dicha etnia;
 Yagan, un importante guerrero noongar, una etnia australiana.